Бе-Верт (от французского Baie Verte — «зелёная бухта» или «зелёный залив»):
  — населённый пункт в провинции Нью-Брансуик (Канада).
 Бе-Верт — город на острове Ньюфаундленд (провинция Ньюфаундленд и Лабрадор, Канада).
 Бе-Верт — полуостров на острове Ньюфаундленд (провинция Ньюфаундленд и Лабрадор, Канада). 

Страницы значений:Географические объекты